Sophus steht für:

 Sophus (Cognomen), Zweig der Gens Sempronia

 Sophus (Vorname), männlicher Vorname